El término Jodelle puede referirse a :

 Jodelle Ferland, actriz estadounidense.
 Étienne Jodelle, un dramaturgo francés. 
 Las aventuras de Jodelle, una historieta de Guy Peellaert.